Flashback bezeichnet:
 Flashback (Psychologie), ein Wiedererleben früherer Gefühlszustände
 Rückblende, in der Filmsprache
 Oracle Flashback, eine Technik in der Datenbank Oracle, die eine Rückblende des Datenbestandes erlaubt, siehe Oracle (Datenbanksystem)
 Flashback (Six Flags Magic Mountain), Achterbahn

Flashback ist der Titel folgender Werke:
 Flashback, ein Theaterstück von Alexa Hennig von Lange
 Flashback (1969), ein italienischer Kriegsfilm aus dem Jahr 1969
 Videotitel des deutschen Films Das schöne Ende dieser Welt von 1984
 Flashback (1990), eine US-amerikanische Actionkomödie
 Flashback – Mörderische Ferien, ein deutscher Slasher-Film von 2000
 Flashback (2011), ein 2011 erschienener Science-Fiction-Roman von Dan Simmons
 Flashback (2020), ein kanadischer Mysterythriller aus dem Jahr 2020
 Tatort: Flashback, ein deutscher TV-Krimi (2002)

Flashback ist der Name folgender Computerspiele:
 Atari Flashback und Atari Flashback II, Videospielkonsolen von Atari
 Flashback (Computerspiel), ein Computerspiel der Firma Delphine Software
 Flashback (2013), ein Remake des Spiels von 1992

Siehe auch: